Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 478 dans le monde.

 Route fédérale 478 en Allemagne
 RS-478 au Brésil
 Route nationale 478 en France